Atractogloea är ett släkte av svampar. Atractogloea ingår i familjen Atractogloeaceae, ordningen Atractiellales, klassen Atractiellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Atractogloea